Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, partit polític de Flandes
 Partit per la Llibertat (Països Baixos) (del seu nom en neerlandès Partij Voor de Vrijheid), partit polític dels Països Baixos
 Partit de la Llibertat (Països Baixos) (del seu nom en neerlandès Partij Van de Vrijheid), partit polític històric dels Països Baixos
 Penàguila Viva, partit polític municipalista de Penàguila, a l'Alcoià
 Politie Voetbal Vereniging, club de futbol amb seu a Paramaribo (Surinam)